Scott Sunderland peut désigner :

 Scott Sunderland (1883-1956), acteur britannique ;
 Scott Sunderland (1966-), coureur cycliste australien ;
 Scott Sunderland (1988-), coureur cycliste australien.